:
 Raphia — род бабочек из семейства совок;
 Raphia — род растений семейства Пальмовые.

См. также 
 Рафах